La torre di Babele – opera sacra di Anton Grigor'evič Rubinštejn
La torre di Babele – album di Edoardo Bennato